Список лауреатов и номинантов Laureus World Sports Awards — Команда года.

Список лауреатов и номинантов

См. также 
 Laureus World Sports Awards
 Спортсмен года
 Спортсменка года
 Прорыв года
 Возвращение года
 Инвалид года
 Action Спортсмен года

Примечания 

Laureus World Sports Awards